Pseudoblias – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1962 roku przez duńskiego zoologa Poula Heegaarda.

Gatunki
Pseudoblias lyrifera Heegaard, 1962

Przypisy 

Chondracanthidae